A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női 3000 méteres akadályfutás versenyszámát 2021. augusztus 1–augusztus 4. között rendezték a tokiói olimpiai stadionban. Az aranyérmet az ugandai Peruth Chemutai nyerte. Ezzel ő lett az első női ugandai aranyérmes az olimpiák történetében.

A kvalifikáció során 9:30,00 perc volt a szintidő.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Eredmények 
Az időeredmények perc:másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutamok 
Minden előfutam első három helyezettje automatikusan a döntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján további hat versenyző jutott a döntőbe.

1. előfutam

2. előfutam

3. előfutam

Döntő

Jegyzetek

Források 

N3000akadaly